Le Championnat de squash du British Open masculin 2009 est l'édition 2009 du British Open qui se déroule au National Squash Centre à Manchester du 8 au 14 septembre 2009. Nick Matthew gagne son deuxième British Open, en battant son compatriote James Willstrop en finale. C'est la première finale 100% britannique depuis le système de challenge d'avant guerre.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open féminin 2009

Liens externes 

masculin 2009
Compétition de squash à Manchester
British Open masculin
Sport en Angleterre en 2009
Sport en septembre 2009
PSA World Series 2009